Jerzy Pański (1900–1979) – działacz polityczny PRL, tłumacz literatury z języka francuskiego i języka rosyjskiego, dyrektor Polskiego Radia, prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, dyrektor programowy TVP
 Jerzy Pański (1910–1986) – kapitan żeglugi wielkiej, tłumacz literatury marynistycznej z języka angielskiego i języków skandynawskich